Melancolía hace referencia a varios artículos:

Dibujo y pintura
Melancolía I,  uno de los tres grabados del famoso pintor del Renacimiento alemán Alberto Durero
La Melancolía, La malhumorada o El silencio es un cuadro de Paul Gauguin hecho en 1891 
María Magdalena como la Melancolía (Artemisa Gentileschi), obra atribuida a Artemisia Gentileschi pintada entre 1622 y 1625

Literatura
Anatomía de la melancolía, libro escrito por Robert Burton publicado en 1621.
Rosa de Melancolía, poema del poeta perteneciente a la generación del 98, Ramón del Valle-Inclán (1866-1936)
¡Oh, melancolía!, álbum del cantautor cubano Silvio Rodríguez

Cine
Melancolía (película), Melancholia es una película germano-danesa de drama con elementos de ciencia ficción, realizada por el director danés Lars von Trier, que se estrenó en 2011